Unterwies ist der Ortsname von

 Unterwies (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Unterwies (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Unterwies (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern